Le Despenser est le nom d'une famille anglo-normande qui joua un rôle important dans l'Angleterre des XIII, XIV et XV siècles.

Par ordre chronologique
  (mort en 1265),  le Despenser, justiciar d'Angleterre ;
 Hugues le Despenser dit « l'Aîné » (1261–1326),  comte de Winchester, administrateur et courtisan anglais, fils du précédent ;
 Hugues le Despenser dit « le Jeune » (mort en 1326),  le Despenser, administrateur anglais et favori du roi Édouard II d'Angleterre, fils du précédent ;
 Hugues le Despenser (1308–1349),  le Despenser, administrateur anglais, fils du précédent ;
 Édouard le Despenser (mort en 1342), frère du précédent ;
 Édouard le Despenser (1336–1375),  le Despenser, fils du précédent ;
 Henri le Despenser (mort en 1406), prélat anglais, évêque de Norwich ;
 Thomas le Despenser (1373–1400),  le Despenser puis  comte de Gloucester, baron et rebelle anglais.

Notes et références

Voir aussi